

События 
 Консулы имп. Валентиниан I (III раз) и имп. Валент (III раз).
 370 (369) — Валент заключил мир с готами. Дунай определён как граница. Разделение готов на вестготов и остготов.
 Феодосий Старший восстановил порядок в Британии и разбил врагов, изгнав пиктов и скоттов.
 Ок. 370 — Консуляр Северной Италии Амвросий.
 370 — 26.11.380 — архиепископ Константинополя Демофил, арианин.
 370—379 — Епископ Кесарии Каппадокийской св. Василий Великий (ок.329-379).
 Появление гуннов в Европе.
 Победа тангутов над сяньбийцами. Тангутам удаётся подчинить себе все племена, обитавшие в Северном, Северо-Западном и Западном Китае.
 Взятие Цзиньяна и разгром Муюнов. Крах империи Янь.
 Китайское царство Ранняя Янь уничтожено войсками Ранней Цинь.

Родились 
 Гипатия
 Аларих I первый король вестготов

См. также